Тихановський або Тихоновський — українське, білоруське прізвище;

Відомі особи 

 Олексій Лаврентійович Тихоновський (1935–2007) — український науковець в області металургії, доктор технічних наук (1975), професор (1992). Лауреат Державної премії УРСР (1974);
 Сергій Іванович Тихановський (нар. 1990) — білоруський футболіст;
 Сергій Леонідович Тихановський (нар. 1978) — білоруський опозиціонер, політичний в'язень;
 Петро Миколайович Тихановський (нар. 1958) — білоруський воєнний діяч, генерал-майор;
 Світлана Георгіївна Тихановська (нар. 1982) — кандидатка в президенти Білорусі, що перебуває у вигнанні.

Білоруські прізвища